

Sigle 
 Rinnovamento nello Spirito Santo
 Royal Numismatic Society

Codici 
 RNS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Saint Jacques, Rennes, Francia